Chanzy bezeichnet:

 den französischen General Alfred Chanzy und
 den nach ihm benannten Panzerkreuzer Chanzy der französischen Marine